Зад борда може да се отнася за:

Филми 
 „Зад борда“ – филм с участието на Голди Хоун и Кърт Ръсел;
 „Зад борда“ – филм с участието на Еухенио Дербес и Ана Фарис.